Чемпионат Испании по футболу 1943/1944 — 13-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Валенсия» стал чемпионом Испании во 2-й раз. В турнире принимали участие 14 клубов. Было сыграно 182 игры и забито 694 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица
 
</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 11 голов
 «Овьедо» — «Сабадель»  — 9:2 (7-й тур, 14 ноября 1943 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сельта» — «Овьедо»  — 0:5 (5-й тур, 24 октября 1943 года)
 Самая крупная победа дома: 8 голов
 «Валенсия» — «Севилья»  — 8:0 (4-й тур, 17 октября 1943 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1944
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1943 году
Спорт в Испании в 1944 году